

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Palędzie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Dopiewo
 Palędzie – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Dopiewo
 Palędzie – część wsi Grębów w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów

Inne 
 Palędzie – stacja kolejowa w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Dopiewo

Zobacz też 
 Palędzie Dolne
 Palędzie Kościelne